Por Meia Hora pode entender-se:
Meia Hora (Brasil), um jornal brasileiro;
Meia Hora (Portugal), um jornal português de distribuição gratuita.

Desambiguações de jornais